Pour le concept en psychanalyse, voir:  Sexualité infantile (psychanalyse).

Pour le développement physiologique et psychologique, voir: Développement psychosexuel.